Niemcy:
 Berlin-Wedding – dzielnica Berlina
 Berlin-Wedding – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Wedding (ujednoznacznienie)